Josep Còdol i Ventura (Barcelona, 1865 – 8 de febrer de 1935), pianista, compositor i professor del Conservatori del Liceu.
 Josep Còdol i Margarit (1916 – Igualada, 6 de gener de 1994) fou un religiós català.